Flannery ist der Name folgender Personen:
 Brian P. Flannery (* 1948), US-amerikanischer Physiker
 Edward Flannery (1912–1998), US-amerikanischer, katholischer Priester und Schriftsteller
 J. Harold Flannery (1898–1961), US-amerikanischer Politiker
 Jerry Flannery (* 1978), irischer Rugbyspieler
 Kent V. Flannery (* 1934), US-amerikanischer Archäologe
 Martin Flannery (1918–2006), britischer Politiker
 Mick Flannery (* 1983), irischer Singer-Songwriter
 Sarah Flannery (* 1982), irische Mathematikerin
 Susan Flannery (* 1939), US-amerikanische Soapdarstellerin
 Tim Flannery (* 1956), australischer Biologe und Zoologe
 William Flannery (1898–1959), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner